Les mots rugosus, rugosa et rugosum sont originellement trois déclinaisons (dont le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « ridé » ou « rugueux ». Le mot rugosa est aussi un adjectif signifiant « rugueuse » en italien, en espagnol et en portugais.

En biologie :
 Rugosa est un ordre éteint de coraux solitaires ;
 Rugosa est un synonyme de Glandirana, un genre d'amphibiens de la famille des Ranidae ;
 en taxonomie, les mots rugosus, rugosa et rugosum (sans majuscule et en italique) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales à l'aspect ridé ou rugueux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : rugosus, rugosa, rugosum.

Notes et références 

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Épithète spécifique